Permis bedeutet

 in der Schweiz die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Führerschein,
 in Deutschland die Abkürzung für Personalmanagement- und Informationssystem, ein EDV-Verfahren, das im Dienstleistungszentrum Personal von Schleswig-Holstein verwendet wird.